9. Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na Independence Park w stolicy Jamajki Kingston od 16 do 21 lipca 2002.

W zawodach uczestniczyło 1040 zawodników ze 159 krajów.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 

2002
2002 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka na Jamajce
2002 w Ameryce Północnej
Sport w Kingston
Jamajka w XXI wieku